Cô Tô (An Giang), een xã in district Tri Tôn, provincie An Giang, Vietnam.
 Cô Tô (huyện in Quảng Ninh), een district in provincie Quảng Ninh, Vietnam.
 Cô Tô (thị trấn in Quảng Ninh), een thị trấn in district Cô Tô, provincie Quảng Ninh, Vietnam.
 Cô Tô (berg), een berg in de provincie An Giang, Vietnam.
 Cô Tô (eiland), een eiland in de Golf van Tonkin in de provincie Quảng Ninh, Vietnam.